Mighty steht für:
 Hyundai Mighty, Lkw-Modell der Marke Hyundai
 Mighty (Malware), Computerwurm, Linux-Malware
 The Mighty – Gemeinsam sind sie stark, US-amerikanischer Film (1998)